Jean Tannery (1878-1939), haut fonctionnaire français ;
 Jules Tannery (1848-1910), mathématicien français ;
 Paul Tannery (1843-1904), historien des sciences français ;
 Tannery du Chastel (? -1477), noble français du .